Учебное — название населённых пунктов:

 Учебное — село в Прохладненского района Кабардино-Балкарии.
 Учебное — село в Белогорском районе Крыма.

См. также 
 Учебное пособие
 Учебное судно
 Учебный